«Wild Dances» () — песня украинской певицы Русланы, с которой она победила на песенном конкурсе Евровидение-2004 в Турции.

Список композиций 
 «Wild Dances» [Украинская радио версия] — 2:55
 «Wild Dances» [Альбомная версия] — 3:00
 «Wild Dances» [Украинская версия Harem’s pop mix] — 2:48
 «Wild Dances» [Harem’s pop mix] — 2:48
 «Wild Dances» [Часть II] — 3:58
 «Wild Dances» [Украинская версия Harem’s club mix] — 3:16
 «Wild Dances» [Harem’s club mix] — 3:16
 «Wild Dances» [Украинская версия Harem’s percussion mix] — 2:52
 «Wild Dances» [Harem’s percussion mix] — 2:52
 «Wild Dances» [Break mix] — 3:25
 «Wild Dances» [Groove mix] — 3:16
 «Wild Dances» [Инструментальная версия] — 3:00
 «Wild Dances» [Часть II инструментальная версия] — 3:57

Чарты

Продажи

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Сингл на Amazon.com 

Песни на английском языке
Песни «Евровидения-2004»
Песни Украины на «Евровидении»
Песни — победители «Евровидения»